Хельмут Гамс (, 25 сентября 1893 — 13 февраля 1976) — австрийский ботаник, геоботаник, палеоботаник и миколог.

Биография 
Хельмут Гамс родился в Брно 25 сентября 1893 года.

Он учился в Цюрихском университете, где в 1918 году получил степень доктора философии. Гамса пригласили в Мюнхенскую Hegi-Redaktion на основе его уже тогда обширных знаний о растениях, где он с 1920 по 1923 год был ассистентом у Густава Хеги в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана, работая над «Illustrierte Flora von Mittel-Europa».

Гамс основал Biologische Station Mooslachen в Вассербурге на Боденском озере и в течение многих лет был её руководителем. В 1929 году он проходил хабилитацию в Инсбрукском университете имени Леопольда и Франца, где он сначала был приват-доцентом, затем экстраординарным профессором, с 1949 года заведующим кафедрой и, в конечном счёте, с 1964 года был почётным профессором до самой смерти.

Хельмут Гамс умер в Инсбруке 13 февраля 1976 года.

Научная деятельность 
Хельмут Гамс специализировался на Мохообразных, водорослях, семенных растениях и на микологии.

Публикации 
 1918: Prinzipienfragen der Vegetationsforschung: ein Beitrag zur Begriffserklärung u. Methodik der Biocoenologie, Dissertation.
 1923: Postglaziale Klimaaederungen und Erdkrustenbewegungen in Mitteleuropa. Zusammen mit Rolf Nordhagen sowie mit einem Beitrag von Carl Troll. 336 S.
 1927: Von den Follatères zur Dent de Morcles. Vegetationsmonographie aus dem Wallis. Bern. 760 S.
 1929: Remarques ultérieures sur l’histoire des Pinerais du Valais comparées à celle de l’Europe orientale. In: Bull. Murithienne 46: 76—96.
 1931: Pflanzenwelt Vorarlbergs. 76 S.
 1931: Pflanzenwelt und Vorbedingungen der Pflanzenwirtschaft. Zusammen mit Carl Troll.
 1931/1932: Die klimatische Begrenzung von Pflanzenarealen und die Verteilung der hygrischen Kontinentalität in den Alpen. In: Zeitschr. Ges. Erdkunde Berlin 1931: 321—346, 1932: 52—68, 178—198.
 1936: Rindenflechten der Alpen.
 1936: Beiträge zur pflanzengeographischen Karte Österreichs. Teil I: Die Vegetation des Großglocknergebietes. In: Abh. Zool.-Bot. Ges. Wien 16 (2): 1—79. Wien.
 1938: Über einige flechtenreichen Trockenrasen Mitteldeutschlands. In: Hercynia, Abh. Bot. Ver. Mitteldeutschl. 1 (2). Halle.
 1939: Die Hauptrichtungen der heutigen Biozönotik. In: Chronica Botanica 5 (2/3). Leiden.
 1939: Carl Schröter und seine vegetationskundliche Schule. In: Der Biologe 8 (6). München.
 1943: Der Sanddorn (Hippophae rhamnoides) im Alpengebiet. In: Beih. Bot. Centralbl. 62, Abt. B: 68—96.
 1954: Neue Beiträge zur Vegetations- und Klimageschichte der nord- und mitteleuropäischen Interglaziale. In: Experientia 10 (9): 357—396.
 1967: Flechten: (Lichenes). 244 S. — (Kleine Kryptogamenflora — Band 3).
 1969: Makroskopische Süßwasser- und Luftalgen. 1969. — 63 S. (Kleine Kryptogamenflora: Band 1, Makroskopische Algen).
 1973: Die Moos- und Farnpflanzen: (Archegoniaten). 248 S. (Kleine Kryptogamenflora / Band 4).
 1974: Makroskopische Meeresalgen. 119 S. (Kleine Kryptogamenflora: Band 1, Makroskopische Algen).

Почести 
Вид растений Rumex gamsii Murr был назван в его честь.

Примечания

Литература 
 Maximilian Steiner: Helmut Gams, in: Decheniana, Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und Westfalen, Band 130 (April 1977), S. 16 ff.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Helmut Gams

Ботаники по алфавиту
Ботаники Австрии
Лихенологи
Бриологи
Четвертичники Австрии
Выпускники Цюрихского университета